Lupeni (Harghita)
 Lupeni (Hunedoara)